

Giornalismo 
 Foliazione – impaginazione, cioè impostazione grafica delle pagine che compongono il giornale
 Foliazione – numero di pagine che compongono il giornale o la rivista

Altro 
 Foliazione – tipo di stratificazione delle rocce.
 Foliazione – operazione di decomposizione di una varietà n-dimensionale in n componenti, dette foglie (o fogli).
 Foliazione – nascita e sviluppo dell'apparato fogliare delle piante.